

Patronyme 

 Franck Gnepo (1982-), footballeur français international de football de plage.
 Pape Gnepo (1974-), acteur, marionnettiste, danseur et chanteur ivoirien.

Voir aussi 
 Werewere-Liking Gnepo (1950-), écrivaine et peintre camerounaise.